Slap je lahko:
 slap, vodno telo (glej tudi Seznam slapov v Sloveniji)
 ime naselij: 
Slap ob Idrijci (Slovenija)
Slap, Sevnica (Slovenija)
 Slap, Tržič (Slovenija)
 Slap, Vipava (Slovenija)
 Slap, Rogatica (Bosna in Hercegovina)
 Slap, Danilovgrad (Črna gora)